Hans van der Woude (acteur)
 Hans van der Woude (voetballer)